

Geografia 
 Speed – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Phillips
 Speed – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Edgecombe

Inne 
 Speed – slangowa nazwa amfetaminy, metamfetaminy oraz innych substancji psychoaktywnych
 Speed – japoński girlsband
 Speed – południowokoreański boysband
 Speed – stalowa wodna kolejka górska w parku rozrywki Energylandia
 Speed: Niebezpieczna szybkość (ang. Speed) – amerykański film sensacyjny